Stenolophus — род жужелиц из подсемейства Harpalinae.

Описание 
Брюшные стерниты с волосками, реже голые, но тогда окраска жука двухцветная.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Харпалины
Роды жесткокрылых